Le ST Sara est un petit tanker double coque destiné au transport de produits pétroliers et chimiques. Ce navire fut construit et livré en 2007 par les chantiers ADIK Yard Tuzla (Turquie) pour la compagnie Fouquet Sacop group créée le .

Exploité depuis 2009 par la compagnie Sea-tankers à la suite du rachat du groupe Fouquet Sacop, l'ancien FS Sara a été renommé ST Sara. Ce navire ayant pour port d'attache Marseille navigue sous Registre international français (RIF) avec le numéro IMO 9356646.

Sur le plan technique, le ST Sara mesure  hors tout avec une largeur de  pour un port en lourd de . Propulsé par une machine MAK 8L32 4 temps développant  avec une hélice à pas variable, ce navire est équipé d'un propulseur d'étrave de  et du système de pompe Schottel ce qui lui donne de grandes capacités manœuvrières.

Au niveau commercial, le ST Sara est affrété par Total et assure le service de soutage dans le port du Havre. Il n'est cependant pas rare de le croiser dans le secteur Manche, mer du Nord pour d'autres opérations de transport d'hydrocarbures.

Notes et références 

Pétrolier
Chimiquier
Nom de bateau
Bateau lancé en 2007
Bateau français
Navire construit en Turquie